Александр Васильевич Капуш (27 июля 1991, Ужгород, Закарпатская область, Украинская ССР, СССР — 6 февраля 2015, Чернухино, Попаснянский район, Луганская область, Украина) — украинский военный, старший солдат Вооруженных сил Украины, участник Вооружённого конфликта на востоке Украины. Герой Украины (2017, посмертно).

Биография 
Александр Капуш родился 27 июля 1991 года в Ужгороде (Закарпатская область, Украина) в семье Висилия Ивановича и Людмилы Князивны Капушей, имел младшую сестру. 2006 окончил ужгородскую общеобразовательную школу № 6 им. В. Гренджи-Донского. Любовь к военному делу с детства ему прививал дедушка — Иван Иванович Капуш, который был военным руководителем в его школе.

Поступил на военную службу по контракту. Был старшим механиком-водителем — командир горно-пехотного отделения горно-пехотного взвода горно-пехотной роты 15-го отдельного горно-пехотного батальона 128-й отдельной горно-пехотной бригады.

С мая 2014 года принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины, в частности в боях за Луганский аэропорт.

Погиб 6 февраля 2015-го во время боя в районе поселка городского типа Чернухино, получив осколочное ранение в висок в результате взрыва гранаты. Разведгруппа, возглавляемая Александром, обороняла позиции от превосходящих сил боевиков. В сложный момент боя на группу из стороны противника бросили гранату. Александр прикрыл собой товарища, а сам — погиб на месте.

18 февраля в Ужгороде прошло прощание с 23-летним Александром Капушом. Похоронен на кладбище «Кальвария» на Холме Славы.

13 октября 2017, накануне Дня защитника Украины, Президент Украины Петр Порошенко передал родителям Александра орден «Золотая Звезда» Героя Украины.

Награды 
 Звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» (12 октября 2017, посмертно) — «за исключительное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге».
 Нагрудный знак «За оборону Луганского аэропорта» (посмертно).
 Нагрудный знак «Дебальцево-2015» (февраль 2017, посмертно).
 Почетный гражданин Ужгорода (сентябрь 2015, посмертно).

Память 
 В марте 2016 года по распоряжению председателя Закарпатской областной государственной администрации улица Мондока в Ужгороде была переименована в улицу Александра Капуша.
 В мае 2016 года на здании ужгородской школы № 6 открыли три мемориальные доски погибшим выпускникам школы — Александру Капушу, Виталию Постолаки и Сергею Мартину.
 28 июня 2016 года в Ужгороде на площади имени Виталия Постолаки была установлена мемориальная гранитная плита с фамилиями 18 погибших во время АТО украинских военных, среди которых был и Александр Капуш.

Примечания

Ссылки 
 Капуш Олександр Васильович // Книга пам’яті полеглих за Україну.
 Президент присвоїв звання Герой України Олександру Капушу, який загинув захищаючи Україну // Офіційне інтернет-представництво Президента України, 13 жовтня 2017 р.

Почётные граждане Ужгорода
Похороненные на кладбище «Кальвария»
Погибшие в вооружённом конфликте на востоке Украины
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании